Tilling är ett efternamn som burits av bland andra:

 Albin Tilling  (1898–1990), svensk ingenjör.
 Camilla Tilling (född 1971), svensk operasångerska
 Erik Tilling (född 1967), svensk gitarrist, psalmförfattare och musikproducent
 Gunnar Tilling (1914–1987), svensk läkare
 Lars Tilling (född 1940), svensk tonsättare, dirigent och programledare
 Lisa Tilling (född 1963), svensk sångerska, körledare och programledare